Unter Tagegeld versteht man

 Krankentagegeld
 einen Bestandteil der Reisekosten, siehe Verpflegungsmehraufwand

Siehe auch:
 Tagesgeld
 Tagessatz